Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1993, facente parte dell'ATP Tour 1993, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Hendrik Jan Davids e Libor Pimek 4-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1993
ATP Tour 1993